Genzano di Lucania – comune italiano in provincia di Potenza
Genzano di Roma – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale
Genzano – frazione di Campli in provincia di Teramo
Genzano di Sassa – frazione dell'Aquila nella località di Sassa